Bogie est un terme pouvant faire référence à :

Patronyme 
 David Bogie

Machine 
 Bogie

Astéroïde 
 (15495) Bogie